Negri (Bacău) — comuna na Romênia
 Costache Negri (Galaţi) — comuna na Romênia
 Torre de' Negri — comuna na Lombardia, Italia
 Vila Negri — distrito paulista do município de Taquaritinga, São Paulo

Biologia 
 Corpúsculos de Negri

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de ciências